Il singolare del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Francisco Clavet che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (campione)
 Julián Alonso (secondo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)

 Karim Alami (primo turno)
 Carlos Costa (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Fernando Meligeni (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cerveza Club Colombia Open 1997